Ruby (Engels voor robijn) is een begrip met meerdere betekenissen:

Ruby (programmeertaal)
Enkele films; zie
Ruby (1971)
Ruby (1977)
Ruby (1992)
Enkele plaatsen in de Verenigde Staten; zie
Ruby (Alaska)
Ruby (South Carolina)
Bovendien zijn er diverse mensen met de naam Ruby
Ruby Rubacuori, hoofdrolspeelster in het Rubygate-schandaal rond de Italiaanse politicus Silvio Berlusconi
Jack Ruby, de man die Lee Harvey Oswald, de moordenaar van John F. Kennedy, doodschoot
Ruby Wax, een Engelse comédienne
Ruby Rose, een televisiepresentatrice uit Australië
overige
Ruby (automerk) gemaakt tussen 1910 en 1922 in Levallois-Perret
Ruby (Kaiser Chiefs), een single van de Britse rockband Kaiser Chiefs
Ruby (pistool)
Roze chocolade, Ruby chocolade of roze chocolade